Киннаман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1953) — американская танцовщица и актриса.
 Киннаман, Юэль (род. 1979) — шведско-американский актёр.